Стры́йский райо́н () — административная единица Львовской области Украины. Административный центр — город Стрый.

География 
Район расположен в южной части Львовской области. Занимает территорию 3854.0 км².

История 
Район был образован в УССР 5 августа 1944 года. 23 сентября 1959 года к Стрыйскому району была присоединена часть территории упразднённого Меденицкого района.

17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район был укрупнён, в его состав вошли территории:
 Стрыйского района,
 Жидачовского района (кроме северной оконечности: Баковецкий, Книселовский и Новострелищанский сельсоветы включены в Львовский район),
 Николаевского района,
 Сколевского района,
 а также городов областного значения Стрый, Новый Роздол и Моршин.

Население 
Численность населения района в укрупнённых границах — 327,7 тыс. человек.

Численность населения района в границах до 17 июля 2020 года по состоянию на 1 января 2020 года — 60 912 человек, из них городского населения — 2 372 человека (пгт Дашава), сельского — 58 540 человек.

По результатам всеукраинской переписи населения 2001 года в районе проживало 68,5 тысяч человек (98,7 % по отношению к переписи 1989 года), из них украинцев — 67,8 тысяч человек (99,0 %), русских — 0,5 тысяч человек (0,7 % от всего населения).

Административное устройство 
Район в укрупнённых границах с 17 июля 2020 года делится на 14 территориальных общин (громад), в том числе 7 городских, 3 поселковые и 4 сельские общины (в скобках — их административные центры):
Городские:
 Стрыйская городская община (город Стрый),
 Жидачовская городская община (город Жидачов),
 Моршинская городская община (город Моршин),
 Николаевская городская община (город Николаев),
 Новороздольская городская община (город Новый Роздол),
 Сколевская городская община (город Сколе),
 Ходоровская городская община (город Ходоров);
Поселковые:
 Гнездычевская поселковая община (пгт Гнездычев),
 Журавновская поселковая община (пгт Журавно),
 Славская поселковая община (пгт Славское);
Сельские:
 Грабовецко-Дулибская сельская община (село Дулибы),
 Козёвская сельская община (село Козёва),
 Розвадовская сельская община (село Розвадов),
 Тростянецкая сельская община (село Тростянец).

Примечания

Ссылки